Chantilly, commune française de l'Oise ;
La chantilly, une crème fouettée ;
La chantilly ou dentelle de Chantilly, dentelle réputée ;
Le chantilly, race de chat ;
Le Chantilly, paquebot des Messageries maritimes, lancé en 1922 et démoli en 1951 ;
Chantilly, ville américaine de Virginie.

Voir aussi

France 
Plusieurs noms se rapportent à des lieux situés dans la commune de Chantilly, dans le département de l'Oise en France :
 Le château de Chantilly
 L'hippodrome de Chantilly
 La forêt de Chantilly
 Le domaine de Chantilly
 Le golf de Chantilly

Le terme  se trouve également dans nombre d'objets issus de la ville de chantilly :
 La porcelaine de Chantilly
 Le codex Chantilly

Il existe par ailleurs plusieurs lieux-dits ayant pour origine le toponyme de l'Oise (source : Géoportail) :
 Chantilly dans la commune d'Alès
 Chantilly dans la commune de Biran (Gers)
 Chantilly dans la commune de Brignoles
 Chantilly dans la commune de Courcelles-de-Touraine
 Chantilly dans la commune de Le Temple-sur-Lot
 Chantilly dans la commune de Montauban
 Chantilly dans la commune de Saint-Hippolyte (Charente-Maritime)
 Chantilly dans la commune de Salvagnac
 Chantilly dans la commune de Sorèze
 Chantilly dans la commune de Tonneins
 Chantilly dans la commune de Tournan (Gers)
 Chantilly, hameau de Neuilly-en-Sancerre

États-Unis 
 Bataille de Chantilly
 Chantilly High School